Chiesa dell’Angelo Custode steht für
* Chiesa dell’Angelo Custode (Palermo)
 Chiesa dell’Angelo Custode (Tirano)